Gebot bezeichnet
 Gebot (Ethik), in der Ethik und Religionswissenschaft eine verbindliche Anweisung
 Gebot (Rechtswissenschaft), in der Rechtswissenschaft und Normentheorie ebenfalls eine verbindliche Anweisung, aber nur zu einem (aktiven) Tun (Gegensatz zum Verbot)
 bei einer Auktion das Nennen eines Preises, den ein Bieter zu zahlen bereit ist. Der Bieter macht ein Angebot (Willenserklärung, die auf den Abschluss eines Vertrags gerichtet ist) 

Siehe auch:

nl:gebod